Primitivo Peire Cabaleiro (1880 - ?), militaire espagnol.
 Tomás Peire Cabaleiro, militaire et homme politique espagnol.